Brothers in Arms kan avse

 Brothers in Arms (musikalbum) – ett musikalbum med Dire Straits
 Brothers in Arms (sång) – en sång på musikalbumet
 Brothers in Arms: Road to Hill 30 – ett datorspel
 Brothers in Arms: Hell's Highway – ett datorspel, uppföljare till ovanstående
 Brothers in Arms – ett avsnitt av TV-serien NCIS (TV-serie)
 Brothers in Arms – ett avsnitt av TV-serien Higlander, se Lista över avsnitt av Highlander